Sium berula är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Friedrich Gmelin. Sium berula ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
berula